Якоб Андреэ (; , , Вюртемберг — , ) — немецкий лютеранский теолог, один из авторов «Формулы Согласия».

Биография 
С 1541 года изучал теологию в университете Тюбингена. Впоследствии Андреэ стал профессором богословия в университете Тюбингена (1562) и пробстом церкви Святого Георгия. Активно принимал участие во внутрипротестантской полемике и особенно в принятии общей декларации веры между партиями гнесиолютеран и меланхтонистов.

В 1573 году с помощью Мартина Крусиуса попытался вступить в письменное общение с патриархом Константинопольским Иеремией II с целью налаживания контактов между Лютеранской и Православным Церквями, однако эта попытка была отвергнута Патриархом.

Андреэ был среди богословов, подписавшим в 1577 году «Формулу Согласия». В 1580 году вместе с Мартином Хемницем составил «Книгу Согласия». В последней годы своей жизни Андреэ много путешествовал по Богемии и Германии, работая над вопросом консолидации реформаторских общин. Встречался с пасторами, магистратами и князьями. Он был автором больше чем 150 работ, большая часть из которых направлена против кальвинистского вероучения.

Был дважды женат. От первого брака с Анной Энтрингер имел 20 детей. После смерти первой жены в 1582 году, женился во второй раз — на вдове Регине Райтер, которая пережила его на два года. Немецкий теолог Иоганн Валентин Андреэ (1586—1654) — внук Якоба Андреэ.

Публикации на русском языке 
 Жизнь Якова Андреэ, доктора теологии, описанная им самим с большой достоверностью и искренностью вплоть до 1562 г. от Рождества Христова// Память детства: Западноевропейские воспоминания о детстве от поздней античности до раннего Нового времени (III—XVI вв.)/ Под ред. В. Г. Безрогова. М.: Изд-во УРАО, 2001
 Яков Андреэ, Давид Хитройс, Мартин Хемниц. Формула Согласия. Перев. Константин Комаров. Фонд «Лютеранское Наследие», 1996.

См. также 
 Ответ Иеремии II на Аугсбургское исповедание
 Лютеранство
 Реформация
 Православие

Примечания

Ссылки 
 Article on Jakob Andeae published in Stadium Exitare
 Entry on Jakob Andreä from the 1927 Concordia Cyclopedia
 Entry on Jakob Andeae from the 1975 Christian Cyclopedia

Религиозные деятели времён Реформации
Деятели протестантизма
Религиозные деятели Германии
Лютеранские теологи